Challen Cates – attrice e produttrice cinematografica statunitense
 Clifton Cates – generale statunitense
 Donny Cates – scrittore e fumettista statunitense
 Gil Cates Jr. – attore e regista statunitense
 Gilbert Cates – regista e produttore televisivo statunitense
 Phoebe Cates – attrice, cantante e modella statunitense